

Pessoas
John A. Hobson

Localidades
Hobson (Montana)

Outros
18777 Hobson

Desambiguação